Michael Vermehren ist der Name folgender Personen:

* Michael Vermehren (Pastor) (1659–1718), deutscher lutherischer Theologe
 Michael Vermehren (Journalist) (1915–2010), deutscher Journalist
 Michael Gottlieb Vermehren (1699–1748), deutscher Jurist und Politiker